Wenden steht für:

 Wenden, veraltete deutsche Bezeichnung für Slawen
 Wenden, deutsche Fremd- und Selbstbezeichnung der Niedersorben
 das Wenden eines Schiffes in der Seemannssprache, siehe Wende (Segeln)
 Richtungswechsel im Eisenbahn- und Straßenverkehr, siehe Fahrtrichtungswechsel #Wenden
 zwischenzeitlicher Name der Prinsessan Hedvig Sophia, schwedisches Militärschiff
 Wenden (livländisches Adelsgeschlecht)
 Wenden (pommersches Adelsgeschlecht)
 Michael Wenden (* 1949), australischer Schwimmer

Wenden ist der Name folgender Ortschaften und Regionen

in Deutschland:
 Wenden (Sauerland), Gemeinde im Kreis Olpe in Nordrhein-Westfalen
 Wenden (Braunschweig), Stadtteil von Braunschweig in Niedersachsen
 Wenden, Ortsteil der Stadt Bad Oeynhausen im Kreis Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen
 Wenden (Stöckse), Ortsteil der Gemeinde Stöckse im Landkreis Nienburg (Weser) in Niedersachsen
 Wenden (Ebhausen), Ortsteil der Gemeinde Ebhausen im Landkreis Calw in Baden-Württemberg
 zwischenzeitlicher Name der mecklenburgischen Herrschaft Werle
 Kreis Wenden im ehemaligen Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin, siehe Mecklenburg-Güstrow
 Wenden (Mücheln), ehemalige Siedlung im Saalekreis in Sachsen-Anhalt, heute Stadt Mücheln (Geiseltal)
 Burgwenden, Großwenden und Kleinwenden, Orte im Landkreis Nordhausen in Thüringen

außerhalb Deutschlands:
 Wenden (Arizona), Ort im La Paz County
 Wenden, Dorf im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Winda im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Name der Stadt Cēsis in Lettland bis 1920
 Woiwodschaft Wenden in Livland

Siehe auch:
 Wende
 Wendung
 Wenten